Hayk Shahinyan, est un entrepreneur né en 1989 et fondateur de l'association « Gilets jaunes le Mouvement ». Il est issu du mouvement des Gilets jaunes.

Biographie 
Hayk Shainyan est un entrepreneur, figure des Gilets jaunes avec 26 000 abonnés sur Facebook, une audience moindre par rapport au trio Priscillia Ludosky, Éric Drouet et Maxime Nicolle. Malgré tout, « Gilets jaunes Le Mouvement » engrange quelques soutiens, familiers des plateaux télé, comme Thierry-Paul Valette, Christophe Chalençon, Jean-François Barnaba, Côme Dunis ou le Marseillais Paul Marra. Il a été rejoint par Ingrid Levavasseur, engagée sur le terrain dans l’Eure. 

Le 20 décembre, le groupe annonce la naissance d’une « coordination nationale des Gilets jaunes ». Celle-ci rassemble les membres de « Gilets jaunes Le Mouvement » et d’autres personnalités, comme l’écrivain Alexandre Jardin. Les élections européennes étaient l'objectif.

Références 

Naissance en avril 1989
Personnalité française du mouvement des Gilets jaunes
Personnalité de Reconquête (parti politique)
Candidat aux élections législatives françaises de 2022